Autriche est un toponyme qui peut désigner :
 La marche ou margraviat d'Autriche ;
 Le duché d'Autriche ;
 L'archiduché d'Autriche ;
 Le cercle d'Autriche, cercle du Saint-Empire romain germanique ;
 L'Autriche antérieure ;
 L'Autriche intérieure ;
 L'Empire d'Autriche ;
 L'Autriche-Hongrie ;
 La Cisleithanie ;
 La République d'Autriche allemande ;
 L'actuelle République d’Autriche ;
 La Basse-Autriche, un des États fédérés de l'Autriche ;
 La Haute-Autriche, un des États fédérés de l'Autriche.

Homonymie de toponyme